Алмазово — название населённых пунктов и усадьбы в России:

 Алмазово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Алмазово — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Алмазово — усадебный ансамбль близ города Щёлково.
 Алмазово — село в Сосковском районе Орловской области.
 Алмазово — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Алмазово — село в Балашовском районе Саратовской области.
 Алмазово — деревня в Новомосковском районе Тульской области.